Смо́ршки — село в Україні, в Ізяславському районі Хмельницької області. Населення становить 310 осіб. Орган місцевого самоврядування — Христівська сільська рада. Центром сільради є село  Христівка.  Переважна більшість населення — люди похилого віку. Село Сморшки розташоване по обидва береги невеликої річки Хомори.

Перша згадка датується 1062 роком.

Неподалік від ставка у с. Сморшки знаходились великі земляні насипи, фортечні вали, в яких знаходився фільварок місцевого власника князя Романа Сангушко. З розповіді старожилів, ще в домонгольській період біля с. Сморшки (Христівки) було місто чи містечко Морум, через який пролягала велика дорога, так званий «Чорний шлях», із Києва і Бердичева за кордон, в Галичинну, пролягала через с. Поляхова. Жителі цього містечка, дізнавшись про набіги татар, запросили людей із навколишніх сіл, щоб відбити напад татар. Для цього вони насипали високі земляні вали, окружили їх ровом з водою, сховавши свої сім’ї і достаток в лісах, в великих болотяних заростях, збройною силою зустріли ворога. Але боротьба виявилась нерівною, і місто було захоплене і спалене. Внаслідок неодноразового нападу татар та спалення й розгрому міста, кількість жителів стала зменшувалась, відповідно й змінювалась назва – Изморунщики, Зморунщики, Зморщики, Зморщки, Сморщки і до нас уже дійшла назва села Сморшки. Назва  с. Сморшки – походження назви виходить із часів татаро-монгольського іга.

Посилання 
 
 Хмельницька обласна рада. Ізяславський район. Паспорт територіальної громади Христівської сільської ради (doc)
 Погода в селі Сморшки 

Села Хмельницької області
Христівська сільська рада (Ізяславський район)
Населені пункти Шепетівського району